Gummi ou Gummy peut désigner :
 Gummi, une zone de gouvernement local, dans l'État de Zamfara, au Nigeria ;
 Garcinia gummi-gutta, arbre de la famille des Clusiaceae nommé ainsi par Linné d'après la gomme-gutte ;
 Gummi, mensuel de bande dessinée néerlandais publié de 1977 à 1979 ;
 Les Gummi, série d'animation américaine (1985-1991) ;
 Vaisseau Gummi, un lieu du jeu vidéo Kingdom Hearts 2 (2005) ;
 Gummy, nom de scène de la chanteuse coréenne Park Ji-yeon, active depuis 2003 ;
 Gummi, logiciel libre développé en 2009 ;